Holzhammer steht für

 einen Hammer mit einem Kopf aus Holz, siehe Hammer
 ein spezieller hölzerner Hammer in der Zimmerei und Tischlerei, das Klopfholz
 ein hammerähnliches Werkzeug mit etwa zylindrischem Kopf in der Bildhauerei, der Knüpfel
 ein hölzerner Hammer, der Schlägel

 Holzhammer (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Holzhammer (Schnaittenbach), Ortsteil der Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Holzhammer (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Holzhammer ist der Familienname von
 Alexander Holzhammer (* 1985), deutscher E-Sportler
 Franz Holzhammer (1893–1958), deutscher Architekt 
 Ingrid Holzhammer (* 1947), österreichische  Politikerin